Annalisa Ceresa (1978 -), skieuse alpine italienne ;
 Carlo Ceresa (1609 - 1679), peintre italien ;
 François Cérésa (1953 - ), journaliste littéraire et écrivain français.